Amenia är ett släkte av tvåvingar. Amenia ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spyflugor